Каноса може да се отнася за:

 Каноса (), община в Италия, административен регион Емилия-Романя, провинция Реджо Емилия
 Каноса (), известен исторически замък в Италия, в едноименната община.